Бандейрантис:

 Бандейрантис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул
 Бандейрантис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана